Ehegesetz steht für:
 Ehegesetz (Deutschland), in Deutschland nicht mehr geltendes Gesetz
 Ehegesetz (Liechtenstein), Gesetz über Eheschließung, Ehetrennung und Ehescheidung in Liechtenstein
 Ehegesetz (Österreich), Gesetz über Eheschließung und Ehescheidung in Österreich

Siehe auch:
 Eherecht
 Eherecht (Österreich)
 Eherecht (Schweiz)